Buckingham Friends Meeting House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Buckingham Friends Meeting House (Buckingham Township, Pennsylvania), NRHP-ID 03001034
 Buckingham Friends Meeting House (Lahaska, Pennsylvania), NRHP-ID 97000291